Gębarzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Gębarzów – osada w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew